Víctor González (1957) uruguayi kerékpározó, olimpikon
Víctor González (1973) mexikói színész, modell